Сызган — топоним:
 Сызган — село в Сузакском районе Южно-Казахстанской области Казахстана.
 Сызган — другое название реки Сызганки в Ульяновской области России.

См. также 
 Базарный Сызган — рабочий посёлок, административный центр Базарносызганского района Ульяновской области России.